Tawritschanka (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Tawritschanka (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Tawritschanka (Baschkortostan, Alschejewski), Dorf in der Republik Baschkortostan, Alschejewski rajon
 Tawritschanka (Baschkortostan, Dawlekanowski), Dorf in der Republik Baschkortostan, Dawlekanowski rajon
 Tawritschanka (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Tawritschanka (Primorje), Siedlung in der Region Primorje
 Tawritschanka (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow